Country Club kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Country Club (Californië)
Lake Almanor Country Club
Country Club (Florida)
Country Club (Missouri)
 Oak Hill Country Club in Rochester (New York)